Chvalkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Chvalkovice, Gemeinde im Okres Vyškov
Chvalkovice v Čechách, Gemeinde im Okres Náchod
Chvalkovice (Dešná), Ortsteil von Dešná, Okres Jindřichův Hradec
Chvalkovice na Hané, Ortsteil von Ivanovice na Hané, Okres Vyškov

Chválkovice, Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc